
Molekulska formula -{SO3}- se može odnositi na:
 Sumpor trioksid
 Sulfit